Parsons Peak ist der Name folgender Berge

* Parsons Peak (Südgeorgien), 460 m hoher Berg an der Nordküste Südgeorgiens
 Parsons Peak (Kalifornien), 3704 m hoher Berg im Yosemite National Park und der Cathedral Range der Sierra Nevada